Ива́н Горя́чев:
 Горячев, Иван Владимирович (1923—1945) — помощник командира взвода разведки 269-го гвардейского стрелкового полка, гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Горячев, Иван Михайлович (1933—1956) — Герой Советского Союза.